Das Båstad Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Juli 2016 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 165 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 135 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 187 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Båstad